Cephalobranchia bonnevii är en snäckart som beskrevs av Anne Letitia Massy 1917. Cephalobranchia bonnevii ingår i släktet Cephalobranchia och familjen Thliptodontidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
bonnevii